Jean Leroy peut désigner :
 Jean Leroy (1887-1978), un homme politique français ;
 Jean Leroy (1896-1939), un peintre et sculpteur belge.